Wilhelm Mauritz Pauli kan avse:
Wilhelm Mauritz Pauli (1691–1758), militär, överhovjägmästare och entreprenör
Wilhelm Mauritz Pauli (1739–1800), militär, son till Wilhelm Mauritz Pauli (1691–1758)